Аррас — главный город французского департамента Па-де-Кале.
 Аррас — округ во Франции, один из округов в регионе Нор-Па-де-Кале.
 Аррас — французский женский баскетбольный клуб.

См. также 
 Аррас-ан-Лавдан
 Аррас-Нор
 Аррас-Сюд
 Аррас-сюр-Рон
 Аррас-Уэст